Horvátország
Vrgada falu Pakoštane községben, Zára megyében
Vrgada sziget az Adriai-tengerben, a Zárai-szigetvilágban